Brest (Alemanha) —  cidade da Alemanha
Brest (Bielorrússia) —  cidade da Bielorrússia
Brest (França) —  cidade da França
Brest (província) —  província bielorrussa
Fortaleza de Brest
Martin Brest
Tratado de Brest-Litovski
3232 Brest

Desambiguação